Ясный — российский космодром, расположенный на территории позиционного района «Домбаровский» РВСН в Ясненском районе Оренбургской области России. Использовался для запуска космических аппаратов посредством ракет-носителей «Днепр». Эксплуатант космодрома — международная компания «Космотрас».

Это пятый космодром России (после Байконура, Плесецка, Восточного и полигона Капустин Яр). Первый космический пуск отсюда был осуществлён 12 июля 2006 года, когда стартовавшая в 18 часов 53 минуты по московскому времени ракета-носитель РС-20 «Воевода» вывела на околоземную орбиту американский спутник «Genesis I».

Ракеты-носители «Днепр» являются конверсионными. Их запуск — это сопряжённая с извлечением дохода утилизация боевых ракет РС-20Б (Р-36М УТТХ) и РС-20В (Р-36М2), необходимая в связи истечением срока службы или в соответствии с международными договорами. Перед пуском снятые с вооружения ракеты дорабатываются. Пуски выполняет Министерство обороны Российской Федерации по заказу «Космотраса», оплачивающего пусковые услуги и занимающегося заключением договоров.

Хронология запусков 

Флаги стран соответствуют списку КА.

Источники

Ссылки 
 Пусковая база «Ясный» (официальное описание)
 Пусковая база «Ясный» (фотоальбом) 
 Статья о запусках с космодрома

Военные полигоны России
Космодромы СССР и России
Ясненский район